Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Francuskoj.

Povijest
Francuska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u rimsko doba.

Galerija

Izvori